Уимблдонский турнир 2014 — 128-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2014 году матчи основных сеток прошли с 23 июня по 6 июля. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 мужчины, одиночный разряд —  Энди Маррей
 женщины, одиночный разряд —  Марион Бартоли
 мужчины, парный разряд —  Боб Брайан и  Майк Брайан
 женщины, парный разряд —  Се Шувэй и  Пэн Шуай
 смешанный парный разряд —  Даниэль Нестор и  Кристина Младенович

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Новак Джокович обыграл  Роджера Федерера со счётом 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4.
 Джокович выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру на турнирах Большого шлема.
 Федерер уступает свой 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру на турнирах Большого шлема.

Женщины. Одиночный разряд 

 Петра Квитова обыграла  Эжени Бушар со счётом 6-3, 6-0.
 Квитова выиграла свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на турнирах Большого шлема.
 Бушар впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема.

Мужчины. Парный разряд 

 Вашек Поспишил /  Джек Сок обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 7-6(5), 6-7(3), 6-4, 3-6, 7-5.
 Поспишил выиграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Сок выиграл свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный разряд 

 Сара Эррани /  Роберта Винчи обыграли  Тимею Бабош /  Кристину Младенович со счётом 6-1, 6-3.
 Итальянки впервые в карьере выиграли британский турнир Большого шлема, оформив т. н. «карьерный» Большой шлем в женском парном разряде (хотя бы одна победа на любом турнире Большого шлема в этом разряде за карьеру в протуре).

Смешанный парный разряд 

 Ненад Зимонич /  Саманта Стосур обыграли  Максима Мирного /  Чжань Хаоцин со счётом 6-4, 6-2.
 Зимонич выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру на турнирах Большого шлема.
 Стосур выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на турнирах Большого шлема.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Ноа Рубин обыграл  Стефана Козлова со счётом 6-4, 4-6, 6-3.
 Представитель США становиться сильнейшим в турнире впервые с 2007 года.

Девушки. Одиночный турнир 

 Елена Остапенко обыграла  Кристину Шмидлову со счётом 2-6, 6-3, 6-0.
 Латвия стала шестой страной на постсоветском пространстве, представительница которой победила на турнире Большого шлема в этом разряде.

Юноши. Парный турнир 

 Орланду Лус /  Марселу Зорманн обыграли  Стефана Козлова /  Андрея Рублёва со счётом 6-4, 3-6, 8-6.
 Представители Бразилии побеждают на турнире Большого шлема в этом разряде впервые с 1994 года.

Девушки. Парный турнир 

 Тами Гренде /  Е Цююй обаграли  Марию Боузкову /  Далму Галфи со счётом 6-2, 7-6(5).
 Представительница Индонезии выигрывает турнир Большого шлема в этом разряде впервые с 2002 года.
 Представительница Китая выигрывает турнир Большого шлема в этом разряде впервые с 2004 года.

См. также 
 Мировой тур ATP 2014
 WTA Тур 2014
 Юниорский тур ITF 2014

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Профиль турнира на сайте ITF 

Великобритания
Теннис
Июнь 2014 года
Июль 2014 года